Reischach (Italië), een plaats in de Italiaanse gemeente Bruneck
Reischach (Opper-Beieren), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Reischach (Wald), een plaats in de Duitse gemeente Wald (Hohenzollern), deelstaat Baden-Württemberg